Oberauerbach und Oberauer Bach sind geographische Namen: 

Ort:
 Oberauerbach (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Oberauerbach (Mindelheim), Ortsteil der Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Oberauerbach (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Oberauerbach (Zweibrücken), Ortsteil der kreisfreien Stadt Zweibrücken, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Oberauer Bach (Lahn), rechter Zufluss der Lahn gegenüber der Insel Oberau, Ortsgemeinde Fachbach, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Oberauer Bach (Ramsauer Bach), linker Zufluss des Ramsauer Bachs (zur Sur) in der Gemarkung Roßdort von Markt Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern